Aleksej Sivakov – ex ciclista su strada e dirigente sportivo russo
 Ivan Sivakov –  generale ed eroe dell'Unione Sovietica
 Mikhail Sivakov – calciatore bielorusso, difensore o centrocampista
 Pavel Sivakov – ciclista su strada russo naturalizzato francese
 Tamara Sivakova – atleta paralimpica bielorussa